ВОЗ, воз — многозначный термин:

 ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения.
 Вакуумное ожидаемое значение — термин в квантовой теории поля.

 Воз — то же, что и телега, повозка. См. также: возок.